Plaats in Indonesië
 Medalsari (Saketi), een plaats in het bestuurlijke gebied Pandeglang in de provincie Bantam
 Medalsari (Pangkalan), een plaats in het bestuurlijke gebied Karawang in de provincie West-Java